Sezon 1935/1936 był 61. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych w Anglii

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South

M = rozegrane mecze; Z = zwycięstwa; R = remisy; P = porażki; B+ = bramki zdobyte; B- = bramki stracone; RB = stosunek bramek zdobytych do bramek straconych; Pkt = punkty

Sezony piłki nożnej w Anglii
1935 w piłce nożnej
1936 w piłce nożnej
1935 w Wielkiej Brytanii
1936 w Wielkiej Brytanii